El término homogamia puede hacer referencia a:

En antropología y sociología
Homogamia se refiere al matrimonio entre individuos que comparten alguna característica culturalmente importante. La homogamia puede estar basada en similitudes de clase, etnia o religión.

En biología 
Homogamia se refiere a la maduración simultánea de órganos masculinos y femeninos. Esto también se conoce como hermafroditismo simultáneo o sincrónico y es lo contrario de la dicogamia.

Referencias

Véase también 
 Endogamia
 Heterogamia

Matrimonio
Reproducción